Bernardi kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Bernardi
 Luciano Bernardi

Robotskapade auktorsförkortningar